Cutz ist der Name von

 Kaddi Cutz (* 1982), deutsche Autorin, Moderation & Slam-Poetin.
 San Diego Cutz, Conkal, Ort in Yucatan, Mexiko
 Leopoldo Q. Cutz-Pool,  Mexikanischer Zoologe (Tardigradologist)